Les Forains, ballet d'Henri Sauguet créé en 1945
 Les Forains (), film italien d'Hugo Fregonese sorti en 1956
 Les Forains, pièce de théâtre de Stéphan Wojtowicz créée en 1988

Voir aussi